Príncipe Godofredo de Hohenlohe-Langenburg (en alemán: Gottfried Fürst zu Hohenlohe-Langenburg; Langenburg, 24 de marzo de 1897 - Ibídem, 11 de mayo de 1960) fue el único hijo varón del Príncipe Ernesto II de Hohenlohe-Langenburg y el Príncipe titular de Hohenlohe-Langenburg desde 1950 hasta su muerte.

Biografía 

Godofredo Germán nació en Langenburg. Era el hijo mayor de Ernesto II, Príncipe de Hohenlohe-Langenburg y su esposa la princesa Alejandra. La princesa Alejandra era nieta de la reina Victoria y el príncipe Alberto, por ser hija de su segundo hijo, Alfredo, Duque de Sajonia-Coburgo-Gotha y Duque de Edimburgo y su esposa María Aleksándrovna Románova, Gran Duquesa de Rusia, una de las hijas del zar Alejandro II de Rusia y la princesa María de Hesse-Darmstadt.
 
Después de la caída de la monarquía imperial alemana en 1918, Godofredo continuó sirviendo como uno de los líderes de la realeza europea. Sirvió en el ejército alemán en la II Guerra Mundial, siendo gravemente herido en el frente ruso. Fue dado de baja del ejército después del abortado intento de atentado a Adolf Hitler el 20 de julio de 1944.

Matrimonio y familia 

Godofredo tuvo una breve relación sentimental con la viuda Gloria Morgan Vanderbilt entre 1927-28. Durante el juicio sobre la custodia de Gloria Vanderbilt en 1934, se dio testimonio de una relación escandalosa entre el príncipe y la Señora Vanderbilt durante su noviazgo. El Príncipe fue uno de los testigos en favor de Gloria Morgan Vanderbilt en el juicio, en un intento de limpiar ambos nombres.

Godofredo Germán se casó con la Princesa Margarita de Grecia y Dinamarca el 20 de abril de 1931 en Langenburg, Baden-Wurtemberg, Alemania. Tanto Margarita como Godofredo, tenían como antepasados comunes a la reina Victoria y el zar Nicolás I de Rusia. Por el lado británico, Godofredo Germán era primo segundo de la madre de Margarita. Por el lado ruso, ellos eran primos terceros.

La pareja tuvo seis hijos:

 Una hija nacida muerta el 3 de diciembre de 1933. 
 SAS Príncipe Crato Alejandro Ernesto Luis Jorge Emico, IX Príncipe de Hohenlohe-Langenburg (25 de junio de 1935 - 16 de marzo de 2004). 
 SAS Princesa Beatriz Alicia María Melita Margarita de Hohenlohe-Langenburg (10 de junio de 1936 - 15 de noviembre de 1997).
 SAS Príncipe Jorge Andrés Enrique de Hohenlohe-Langenburg (n. 24 de noviembre de 1938 - 28 de octubre de 2021 ). 
 SAS Príncipe Ruperto Sigismundo Felipe Ernesto de Hohenlohe-Langenburg (7 de abril de 1944 - 8 de abril de 1978). 
 SAS Príncipe Alberto Wolfgang Cristóbal de Hohenlohe-Langenburg (7 de abril de 1944 - 23 de abril de 1992).

Sus cuatro hijos mayores nacieron en Schwäbisch Hall, mientras que los dos menores, gemelos, nacieron en Langenburg.

Príncipe de Hohenlohe-Langenburg 
A la muerte de su padre en 1950, Godofredo heredó el titítulo de Príncipe de Hohenlohe-Langenburg.

Títulos y estilos 

 SAS el Príncipe Heredero de Hohenlohe-Langenburg (1897-1950). 
 SAS el Príncipe de Hohenlohe-Langenburg (1950-1960).

Ancestros

Referencias 

thePeerage.com — Gottfried Hermann Alfred Paul Maximilian Viktor VIII Fürst zu Hohenlohe-Langenburg
Genealogics — Leo van de Pas — Gottfried, 8.Fürst zu Hohenlohe-Langenburg
Queen Victoria's Descendants, New York, 1987, Eilers, Marlene A., Reference: 197

Príncipes de Hohenlohe-Langenburg
Nobles de Alemania del siglo XX
Caballeros de la Orden de San Juan (Bailiazgo de Brandeburgo)
Miembros hereditarios de la Cámara de los Señores de Austria
Nacidos en Langenburg